Tordenskjold har flere betydninger:
 Peter Wessel Tordenskiold (1690 - 1720) – norsk/dansk søhelt
 Tordenskjolds soldater (udtryk) – et udtryk som anvendes ved gentagen brug af samme personer
 Tordenskjolds soldater (forening) – bornholmsk paraplyforening
 Tordenskjold (panserskib) – Panserskib opkaldes efter Peter Wessel Tordenskiold